Scen kan avse:

Scen (anläggning) – en spelplats för teater, konserter och liknande
Scen (sekvens) – ett avsnitt ur en film eller teaterpjäs
 scen (kultur) – en subkultur i början på 2000-talet
Scenkonst – ett samlingsnamn på de konstformer som framförs direkt inför en publik

Se även
 Teaterhus
 Demoscenen